Andre Begemann e David Pel erano i detentori del titolo ma solo Begemann ha scelto di partecipare in coppia con Igor Zelenay.

In finale Andre Begemann e Igor Zelenay hanno sconfitto Marek Gengel e Tomáš Macháč con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Frederik Nielsen /  Roman Jebavý (primo turno)
  Szymon Walków /  Jan Zieliński (semifinale)

  Antonio Šančić /  Artem Sitak (semifinale) 
  Andre Begemann /  Igor Zelenay (campioni)

Wildcard 

  Tim Sandkaulen /  Henri Squire (primo turno)
  Marco Krickovic /  Michael Weindl (primo turno)

  Philip Florig /  Max Hans Rehberg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ismaning Challenger 2021